UFC Fight Night: Te Huna vs. Marquardt (также UFC Fight Night 43) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 28 июня 2014 года в спорткомплексе «Вектор Арена» в Окленде, Новая Зеландия.

В главном бою вечера американец Нейт Марквардт с помощью рычага локтя в первом раунде принудил к сдаче новозеландца Джеймса Те-Хуну.

Предыстория 
Это был первый турнир, проведённый UFC на территории Новой Зеландии. В качестве места действия организаторами был выбран спорткомплекс «Вектор Арена» в Окленде.

Возглавили турнир представители средней весовой категории: американец Нейт Марквардт и местный новозеландский боец Джеймс Те-Хуна.

Энтони Перош должен был встретиться здесь с Джаном Вилланте, но в конечном счёте снялся с турнира из-за травмы, и его заменили Шоном О’Коннеллом.

Соперником Нила Магни изначально являлся Клаудиу Силва, однако тот травмировался, и его заменил новичок организации Родригу ди Лима, бывший чемпион Jungle Fight в полусреднем весе.

Из списка участников турнира также выбыл травмировавшийся Джон Делос Рейес, который должен был драться с Ричи Вакуликом. В качестве замены выступил новичок организации Ролдан Сангча-ан.

Примечательно, что в этот же день 28 июня организация провела ещё один турнир — UFC Fight Night 44 в Сан-Антонио.

Результаты

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:
 Бой вечера: Джан Вилланте — Шон О’Коннелл
 Выступление вечера: Нейт Марквардт и Шарлис Оливейра

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night
События 28 июня
Спорт в Новой Зеландии в 2014 году
Июнь 2014 года
Международные спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)